Rock of Ages bezeichnet:

 Rock of Ages (Lied), ein Lied
 Rock of Ages (Musical), ein Musical
 Rock of Ages (Film), die Kinoverfilmung des Musicals
 Rock of Ages (Album), ein Musikalbum
 Rock of Ages (Festival), ein Festival
 Rock of Ages (Computerspiel), eine Computerspielreihe
Rock of Ages (Wyoming), ein Berg im Grand-Teton-Nationalpark, Wyoming